Канзас () може да се отнася за някое от следните понятия, свързани със САЩ.

Топоними 
 Канзас – федерална територия на САЩ (1854 – 1861)
 Канзас – щат в САЩ, създаден през 1861 г.
 Канзас (река) – река в щата Канзас (238 км)
 Канзас – езеро в щата Минесота
 Канзас Сити – 3 града и тяхна конурбация

Филми 
 „Канзас“ – американски филм от 1988 г.
 „Канзас“ – епизод (2002) от „Фарскейп“
 „Канзас“ – епизод (2014) от „Имало едно време“

Други 
 „Канзас“ – рок група (1970) от щата Канзас
 „Канзас“ – музикални албуми (1974, 1998)
 „Канзас“ – 2 военноморски кораба на САЩ (1863, 1905)
 3124 Канзас – малка планета